Dieser Artikel behandelt die Syrische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

In der Asiatischen Zone ermittelte die Gruppe 1 ihren Teilnehmer für die Olympischen Sommerspiele 1980 in einem Turnier im irakischen Bagdad. Dabei belegte Syrien nach zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Abschlusstabelle den dritten Platz und verpasste ursprünglich die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Aufgrund des Boykotts vom Iran (Sieger der Gruppe 3) wegen der Sowjetischen Intervention in Afghanistan, wurde Syrien nachträglich von der AFC für das olympische Turnier gemeldet.

Gruppe 1 
Turnier in Bagdad
	
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Finale

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Nach einer Niederlage gegen Algerien und einem Unentschieden gegen Spanien hatte man im letzten Spiel noch die theoretische Chance durch einen hohen Sieg gegen Titelverteidiger DDR die ersten beiden Tabellenplätze zu belegen. Nach einer klaren Niederlage schloss man jedoch die Gruppe als Vierter ab und schied aus dem Turnier aus, in dem sie als einzige Mannschaft ohne eigenen Torerfolg blieb.

Vorrunde (Gruppe C) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Syrien
Syrische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980